José Santos Guardiola, comune dell'Honduras
José Santos Guardiola, Presidente dell'Honduras dal 17 febbraio 1856 all'11 gennaio 1862